NGK steht für:

 Nederduitse Gereformeerde Kerk, die Niederländisch-reformierte Kirche in Südafrika
 NGK Spark Plug, ein japanischer Anbieter von Zündkerzen, Glühkerzen, Zündspulen und Lambdasonden.
 NGK Insulators, ein japanischer Anbieter von keramischen Produkten
 Norbert-Gymnasium-Knechtsteden, eine Schule in Knechtsteden bei Dormagen, siehe Norbert-Gymnasium (Dormagen)
 Flughafen Nogliki, Russland (IATA-Code)

Abkürzung